Love Symphony (Sinfonia do Amor) é uma canção interpretada pelo grupo Quartissimo. Foi esta a música seleccionada pela Eslovénia para representar o país no Festival Eurovisão da Canção 2009.

A música foi apresentada na 2ª Semi-Final, não conseguindo passar à Grande Final do Festival.

Canções do Festival Eurovisão da Canção